

Patronyme 

 André Weil-Curiel (1910-1988), avocat, conseiller municipal socialiste français ;
 Federico Curiel (1917-1985), acteur, réalisateur, scénariste, producteur mexicain ;
 Henri Curiel (1914-1978), militant communiste et anti-colonialiste français ;
 Jonathan Curiel (né en 1960), journaliste américain ;
 Ochy Curiel (née en 1963), chanteuse, anthropologue sociale et féministe dominicaine.

Toponyme 

 Curiel de Duero (appelée Curiel jusqu'en 1991), commune de la communauté autonome de Castille-et-León, en Espagne.